Catherine Disher – attrice cinematografica e doppiatrice canadese
 Garry Disher – scrittore australiano
 Karen Disher – doppiatrice e animatrice statunitense